Silberklinge kann generisch stehen für:
 eine Messerklinge aus Silber

Silberklinge ‒ abgeleitet von Klinge ‚steiler Bacheinschnitt‘ ‒ ist ein Talname in Baden-Württemberg:
 Silberklinge, Tal des Stelzenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Silberklinge (Senzenbach), linke Waldbachklinge zum Senzenbach vor Roßstaig, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Silberbach
 Silbergraben